FAK peut faire référence à :
 Focal adhesion kinase, une protéine ;
  ;
 First aid kit (en français, trousse de secours) ;
 Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (en français, Fédération des organisations culturelles afrikaans).

Code IATA des aéroports